Molekulska formula -{C13H18ClNO}- se može odnositi na:

 Bupropion
 Lometralin